Pozzessere est un patronyme porté notamment par :
 Heather Graham Pozzessere (1953-), romancière américaine ;
 Pasquale Pozzessere (1957-), réalisateur et scénariste italien.

Homonymie de patronyme italien
Patronyme italien